А́вгустин Ме́йер барон фон Ме́йерберг (также Майерберг, ) (август 1612, Силезия — , Вена(?)) — австрийский барон, путешественник и дипломат.

Биография 
Мейерберг родом из Силезии; при Фердинанде III был советником апелляционного суда в Глогау. Император Леопольд I вызвал его в Вену и двенадцать раз отправлял его послом к разным дворам, в том числе: к турецкому султану Магомету IV, к королю польскому Иоанну-Казимиру, к королю датскому Христиану V, к русскому царю Алексею Михайловичу.

Дипломатическая деятельность 
В баронское Священной Римской империи достоинство он был возведён 23 августа 1666 года и тогда получил прозвание Мейер фон Мейерберг; раньше назывался де Мейерн, и под этим именем совершил своё путешествие в Москву. Описанию этого путешествия Мейерберг посвятил два сочинения, написанные на латинском языке. Первое представляет донесение о ходе дела, о приёмах и о результатах посольства; второе заключает, кроме того, описание всего виденного путешественником, свод впечатлений, какое произвели на просвещённого европейца картины русской жизни того времени; значение его увеличивается ещё тем, что к нему приложен сборник картин и рисунков, сделанных с натуры бывшим в свите Мейерберга художником.

Поводом, вызвавшим посольство Мейерберга, послужила война между Россией и Польшей из-за Малороссии. Первое перемирие в 1656 году было заключено при посредничестве Австрии, но в 1658 году опять началась война. Леопольд I вновь предложил своё посредничество. В составе отправленного с этою целью посольства находился священник Севастьян Главиник (Главинич), который представил своё донесение «Sebastianus Glavinich de rebus Moschorum». Посольство, выехав из Вены 17 февраля 1661 года, прибыло к Москве 24 мая, через Псков, Новгород и Тверь. 25 мая состоялся торжественный въезд в столицу и на следующий день приём во дворце. Мейерберг подробно останавливается на обстановке приёма, на церемониале, на чествовании послов царским обедом. Совещания тянулись около четырёх месяцев и не раз грозили порваться, вследствие, например, несоблюдения какою-либо из сторон правил о титулах государей. Царь соглашался принять посредничество австрийского императора, но король польский, выражая готовность к миру, не желал вмешательства Австрии. Тогда Мейерберг приложил все старания, чтобы добиться у царя, согласно инструкции Леопольда I, помощи и союза против турецкого султана, но получил отказ, хотя Алексей Михайлович и обещал каким-нибудь другим путём отблагодарить императора за предложенное посредничество. 24 апреля 1662 года посланники были приглашены во внутренние покои, «на дружескую беседу», состоявшую в питии заздравных чаш. 25 апреля была прощальная аудиенция и 6 мая 1662 года посольство выехало в Смоленск, для участия в совещании русских и польских уполномоченных, но и там потерпело неудачу.

На обратном пути проехал по Днепру от Смоленска до Могилёва, затем через Минск и Борисов отправился в Вильно. В описании своего посольства привел сведения про убийство гетмана В. Гонсевского (произошло во время пребывания Мейерберга в Вильно). Также описал архитектуру, быт жителей и природу окрестностей Дубровно, Орши, Копыси, Шклова, Быхова, Могилева, Борисова, Минска. Отмечал, что Белой Русью в самой России называют «области между Припятью, Днепром и Двиною, с городами Новогрудком, Минском, Мстиславлем, Смоленском, Витебском и Полоцком». 22 февраля 1663 года Мейерберг вернулся в Вену.

Первое донесение Мейерберга «Relatio humillima Augustini de Meyern et Horatii Gulielmi Caivuccii, ablegatorum in Moschoviam a d. 17 Febr. 1661 usque ad d. 2 2 Febr. 1663» было издано в 1820 году (Wichmann, «Sammlung bisher noch ungedruckter kleiner Schriften zur ä ltern Geschichte und Kenntniss des Russischen Reichs», Берлин). На русском языке существуют два перевода: первый, Доброклонского, напечатанный в «Русском Зрителе» за 1828 год, № 3-6, и второй, Барсова, в «Чтениях в Императорском обществе истории и древностей российских при Московском университете» за 1882 год, кн. 1-3. Разбору этого донесения посвящено ценное исследование Аделунга, вышедшее в 1827 году одновременно на русском и немецком языках, под заглавием: «Барон Мейерберг и путешествие его по России».

Второе сочинение Мейерберга «Iter in Moschoviam etc.» заключает в себе, между прочим, перевод Уложения царя Алексея Михайловича. О годе и месте издания этого сочинения существуют разные показания; по одним — оно издано в Кёльне в 1663, по другим — в 1679 году; второе указание правдоподобнее. В 1688 году в Лейдене вышел французский перевод, в 1697 году в Неаполе — итальянский. Французский перевод перепечатан в 1858 году в I и II томах «Bibliothèque russe et polonaise», под заглавием: «Relation d’un voyage en Moscovie». На русском языке сочинение M. вышло в XVIII в.: «Путешествие Мейерберга по России» (с рисунками). В «Чтениях в Обществе Истории и Древностей Российских» за 1873 год, кн. 3, напечатан перевод Шемякина. К сочинению Мейерберга приложено собрание рисунков, представляющих виды, портреты и вообще все предметы, останавливавшие внимание чужестранцев; сделаны они опытной рукой и хотя не отличаются художественностью, но дают верное представление об изображаемом, почему имеют громадное значение в деле ознакомления с русскими древностями. Снимки с этих рисунков приложены к упомянутому исследованию Аделунга. Каждый рисунок снабжён объяснительным примечанием Мейерберга. В 1903 г. в Санкт-Петербурге, в типографии Суворина, издан Альбом Мейерберга с рисунками и пояснениями к ним.

Литература 
 Аделунг Ф. Барон Мейерберг и путешествие его по России: Пер. с нем. — СПб, 1827.
 Грыцкевіч В. П., Мальдзіс А.І. Шляхі вялі праз Беларусь. — Мн., 1980.
 Вялікае княства Літоўскае: Энцыклапедыя. У 2 т. Т. 2: Кадэцкі корпус — Яцкевіч / Рэдкал.: Г. П. Пашкоў (гал. рэд.) [і інш.]. — Мн.: БелЭн, 2006. — С.256.

Ссылки 
 Альбом Мейерберга. Виды и бытовые картинки XVII в. Обяснительные примечания к рисункам. СПб., 1903/Руниверс//http://www.runivers.ru/upload/iblock/431/prilojenie%20k%20albomu%20puteshestvii%20Meierberga.pdf
 Собрание рисунков к путешествию Мейрберга/Руниверс//http://www.runivers.ru/bookreader/book58857/#page/2/mode/1up
 Альбом Мейерберга: Виды и бытовые картины России XVII в. — СПб., 1903.
 Путешествіе въ Московію барона Августина Майерберга и Горація Вильгельма Кальвуччи, пословъ Августѣйшаго Римскаго Императора Леопольда къ Царю и Великому Князю Алексѣю Михайловичу въ 1661 году, описанное самимъ барономъ Майербергомъ. Издательство: Университетская Типография Место издания: Москва Год издания: 1874 Количество страниц: 260 с.
 Путешествие в Московию// История России и дома Романовых в мемуарах современников XVII—XX вв.: Утверждение династии. — М., 1997
 

Послы в Русском государстве
Дипломаты Австрии
Сказания иностранцев
Путешественники в Россию